Абу Бакр II аль-Мутавакіль (? — 1346) — 13-й султан і 12-й халіф Держави Хафсідів у 1318—1346 роках.
 Абу-Бакр II (? — 1922) — 11-й шеху Борну в 1902 році, 1-й шеху емірату Борну (в складі британського протекторату Нігерія) в 1902—1922 роках.